El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1982 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 48 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Carolina del Norte,finalistas el año anterior, que conseguía su segundo título, derrotando en la final a la Universidad de Georgetown, que disputaba su segunda final.

El partido que decidiría el torneo lo disputaron dos equipos con sendos entrenadores miembros del Basketball Hall of Fame, Dean Smith por los Tar Heels y John Thompson por los Hoyas. Entre ambos equipos había hasta cinco futuros All-Stars de la NBA, Patrick Ewing y Eric "Sleepy" Floyd por Georgetown, y James Worthy, Sam Perkins, y el joven Michael Jordan. También fue la única final de la historia en la que coindidirían tres jugadores elegidos en 1996 en la losta de los mejores jugadores de la historia de la NBA (Jordan, Ewing y Worthy).

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Midwest region

Mideast region

West region

Final Four

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo completo de la final

Baloncesto en 1982
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA